Władisław Mustafin (pływak) – uzbecki pływak
 Władisław Mustafin (skoczek narciarski) – rosyjski skoczek narciarski